Pollina – comune italiano 
 Pollina – concime organico 
 Pippo Pollina – cantautore italiano

Pagine correlate 

 Pallina
 Pollini
 Polline (disambigua)
 Pollino